Foi a 91ª temporada do futebol da primeira divisão  na  Tunísia.

Primeira Fase

Grupo A

Grupo B

Play Offs

Final

Play-Off de Rebaixamento

Campeão

Links Externos
 2016–17 Ligue 1 on RSSSF.com